Porzio oder Portius ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Porzio (1900–1976), argentinischer Boxer und Boxpromoter
 Camillo Porzio (auch Camillus Portius; 1526–1580), italienischer Historiker
 Francesco Porzio (* 1966), italienischer Wasserballspieler
 Giuseppe Porzio (* 1967), italienischer Wasserballspieler
 Lorenzo Porzio (* 1981), italienischer Organist und Ruderer
 Nino Porzio (* 1972), italienisch-deutscher Sänger, Schauspieler, Musiker, Songwriter und Stuntman

 Wolfgang Portius, deutscher Fußballspieler